Барон Саймон Уизеншоуский из Дидсбери в городе Манчестер — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 17 января 1947 года для британского промышленника, политика и государственного служащего Эрнеста Эмиля Дарвина Саймона (1879—1960). Ранее он являлся членом городского совета Манчестера и лордом-мэром Манчестера. Вначале от либеральной партии Эрнест Саймон также заседал в Палате общин от Манчерстера Уиттингтона (1923—1924, 1929—1931), но в 1946 году примкнул к лейбористской партии. В 1947-1952 годах — председатель совета управляющих корпорации BBC. По состоянию на 2010 год носителем титула являлся его внук, Роджер Саймон, 3-й барон Саймон Уизеншоуский (род. 1955), который стал преемником своего отца в 2002 году.

Бароны Симон из Уизеншоу (1947) 
 1947—1960: Эрнест Эмиль Дарвин Саймон, 1-й барон Саймон Уизеншоуский (9 октября 1879 — 3 октября 1960), старший сын Генри Густава Саймона (1835—1899)
 1960—2002: Роджер Саймон, 2-й барон Саймон Уизеншоуский (16 октября 1913 — 14 октября 2002), старший сын предыдущего
 2002 — настоящее время: Мэтью Саймон, 3-й барон Саймон Уизеншоуский (род. 10 апреля 1955), сын предыдущего.

Примечания

Ссылки 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Eds.: Charles Kidd, David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Саймон Уизеншоуский